Nevada megye (Arkansas)
Nevada megye (Kalifornia)